

События 
 Консулы: Марк Сервилий Пулекс Гемин (плебей, в Этрурии) и Тиберий Клавдий Нерон (патриций, в Африке); диктатор (уничтожение диктатуры): Гай Сервилий Гемин; начальник конницы: Публий Элий Пет; проконсулы: Публий Корнелий Сципион Африканский (в Африке), Гай Сервилий Гемин (в Этрурии), Луций Корнелий Лентул и Луций Манлий Ацидин (оба — в Испании); преторы: Гай Аврелий Котта (городской), Гай Ливий Салинатор (в Бруттии), Гней Тремеллий Флакк (на Сицилии) и Марк Секстий Сабин (в Цизальпийской Галлии); пропреторы: Гней Октавий (в Африке), Марк Помпоний Матон (флот, на Сицилии), Публий Виллий Таппул (на Сицилии), Публий Корнелий Лентул Кавдин (на Сардинии) и Спурий Лукреций (в Генуе); плебейские эдилы: Квинт Фульвий Гиллон, Луций Леторий, Луций Лициний Лукулл и Публий Элий Туберон; квестор: Гай Лелий; верховный понтифик: Тит Манлий Торкват (патриций).
 В сражении при Заме (120 км юго-западнее Карфагена) римская армия Корнелия Сципиона Старшего разбила карфагенян под командованием Ганнибала.
 Филипп V осадил родосский город Принас, после осады жители сдались. Филипп безуспешно осаждал Пергам. Когда он хотел отплыть на Самос, флот Аттала и родоссцев настиг македонян в хиосском проливе и одержал победу. Пергамцы и родоссцы направили посольства в Рим с жалобой на него.
 Войско Хань Синя росло, силы Сян Юя таяли. Лю Бан вступил в бой с Сян Юем у реки Хайшуй. Сян Юй разбил ханьское войско и загнал его в реку, Лю Бан бежал. Собрав новые силы, он снова окружил Сян Юя. Сян Юй покончил с собой. Лю Бан провозглашает себя императором и делает столицей Чанъань.
 Начало правления Западной (или Ранней, или Первой) династии Хань в Китае (до 9 года н. э.).
 202 до н. э. — 8 н. э. — Династия Старших Хань в Китае. 14 императоров.
 202—195 — Император Китая Лю Бан (Лю Ши) (Гаоцзу) (256—195). Сделал конфуцианство государственной идеологией. Советник Сяо Хэ.

См. также

Примечания